Funes – comune dell'Italia nella provincia di Bolzano
Funes – comune della Colombia nel dipartimento di Nariño
Funes – comune della Spagna nella provincia della Navarra
Funes – frazione del comune italiano di Chies d'Alpago, in provincia di Belluno
Valle di Funes – valle nella provincia di Bolzano
Funes – città in Provincia di Santa Fe